«Кинопремия „Империя“ за лучшую мужскую роль» — одна из номинаций Empire Awards присужденная журналом Empire. Победителей выбирают читатели журнала.

Ниже перечислены актёры, удостоенные этой награды с момента учреждения премии, а также номинанты. .

1990-е

2000-е

2010-е

Ссылки 
«Империя» на сайте IMDb 

Мужская роль
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам